Avenida Illia puede referirsa a:
 Avenida Arturo Umberto Illia, en la ciudad de Rosario, Argentina.
 Avenida Presidente Arturo Umberto Illia, nombre de la Ruta Provincial 201 en el partido de San Miguel.
 Boulevard Arturo Illia, en la ciudad de Córdoba, Argentina.